Mogán är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Mogán ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Mogán är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Mogán ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Guirre,  meter över havet,  km sydost om Mogán. Runt Mogán är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Lucía,  km öster om Mogán. Omgivningarna runt Mogán är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna